Olevsk – denominazione in russo di Olevs'k, città dell'Ucraina
 217420 Olevsk – asteroide della fascia principale